Ел Омблиго има више значења:

 Ел Омблиго, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Омблиго (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Омблиго (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Омблиго (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Омблиго (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Омблиго (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику